ksh peut désigner :
 Korn shell, un shell Unix.
 Le code ISO 639-3 du kölsch, un ensemble de dialectes allemands issus du francique ripuaire, parlé dans la ville de Cologne et ses environs.